Leberl ist

der Familienname folgender Personen:
 Franz W. Leberl (* 1945), österreichischer Photogrammeter
 Rudolf Leberl (1884–1952), Komponist

ein Ortsname:
 Leberl (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern